Bananinha pode referir-se a:

 Bananinha - um doce brasileiro
 Dany Bananinha - uma assistente de palco brasileira

Pode ainda referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Hemiodus orthonops
 Hemiodus semitaeniatus

Desambiguação